Weduwe van Beurden, een typetje uit het VPRO-radioprogramma Ronflonflon met Jacques Plafond

Personen
 Alphonse Van Beurden, Belgisch beeldhouwer
 Ben van Beurden, Nederlands ingenieur en topfunctionaris
 Bernard van Beurden, Nederlands componist en muziekpedagoog
 Helen van Beurden, Nederlands handbalster
 John Van Beurden, Belgische architect
 Max van Beurden, Nederlands voetballer
 Petrus Johannes van Beurden, Nederlands architect
 Tinus van Beurden, Nederlands voetballer